Сикасари, Сикасаари, Сиикасаари:

 Сикасари или Свиной — остров в северной части Ладожского озера, восточнее острова Хепасалонсаари 
 Сикасаари — остров в проливе Кильпиёнсалми (группа Западных Ладожских шхер), расположенный между островами Кярпясенсари, Руокосалосари, Сависалансари и Памолансари 
 Сикасаари — остров в северной части Ладожского озера, юго-восточнее полуострова Раутолахти